Ро́берт Вито́льд Макло́вич (; род. 12 августа 1963 года в Кракове) — польский повар и кулинарный журналист.

Биография 
Родился в семье польских армян. Изучал историю и юриспруденцию в Ягеллонском университете. В 1993—2002 годах писал для «Газеты Выборчей», сотрудничал с журналами «Впрост», «Пшекруй» и польским изданием «Newsweek». С 1998 года телеведущий программы «Podróże kulinarne Roberta Makłowicza» (Кулинарные путешествия Роберта Макловича).

В 2002 году награждён Серебряном крестом заслуги за пропагандирование региональной кухни. Лауреат премии «Виктор» в номинации «личности в телевидении» (2003).

Публикации 
 C.K. Kuchnia (1995),
 Listy pieczętowane sosem, czyli gdzie karmią najlepiej w Polsce (2001) (с Петром Биконтом),
 Zjeść Kraków. Przewodnik subiektywny (2001) (со Станиславом Манцевичем),
 Dialogi języka z podniebieniem (2003) (współautor с Петром Биконтом),
 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza. Smak Węgier (2006),
 Stół z niepowyłamywanymi nogami (2007) (с Петром Биконтом),
 Fuzja Smaków. Podróże kulinarne Roberta Makłowicza (2007).

Ссылки 

Журналисты Польши
Телеведущие Польши
Википедия:Биографии современников
Повара Польши
Телеведущие по алфавиту